Дробинский — фамилия; имеет женскую форму Дробинская.
 Дробинский, Виталий Григорьевич (род. 1936) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дробинский, Исаак Рудольфович (1911—1983) — советский учёный-медик, инфекционист и эпидемиолог. Доктор медицинских наук (1963), профессор (1965).
 Дробинский, Яков Израйлевич (1905—1981) — советский политический деятель, автор четырёх изданных и одной неизданной книги.